УТОП — акронім, що може означати наступне:
 Українське товариство охорони природи
 Українське товариство охорони птахів